HOS Racing Team () este un club profesionist de motociclism din Sighetu Marmației, România.

Istoric 

HOS Racing Team este un club sportiv fondat de Adrian Hosciuc în 4 octombrie 2017, având ca scop principal promovarea fiului său, Jacopo Hosciuc în competiții internaționale. Pe acea vreme, Jacopo concura în Campionatul Național Italian.

Componența echipei 

HOS Racing Team îl are ca pilot pe Jacopo Hosciuc. În funcția de președinte se află tatăl său, Adrian Hosciuc. Ceilalți membri ai echipei sunt Cristian Ghitea și Denis Oros, în funcție de manageri sportivi.

Northern Talent Cup 

Debutul oficial al echipei într-o competiție a fost în 2020. HOS Racing Team a participat atunci în Northern Talent Cup, competiție suport în Campionatul Mondial MotoGP, avându-l ca pilot pe Jacopo Hosciuc. În cei doi ani petrecuți la această categorie, Jacopo a bifat alături de echipa maramureșeană 7 podiumuri dintre care și o victorie.

Campionatul European Stock 

În 2022, HOS Racing Team a semnat un contract de colaborare cu echipa spaniolă Pinamoto, cu care Jacopo Hosciuc a debutat în campionatul european. Pentru sezonul 2023 se va continua colaborarea în același campionat.

Referințe 

 ^ Jacopo Hosciuc va concura în Northern Talent Cup în 2021. GP24.ro, Frank van Nunen, 15 martie 2021. Accesat la 14 ianuarie 2023.
 ^ Un orădean face parte din echipa puștiului minune din motociclismul românesc. Bihon.ro, Teodor Biriș, 14 octombrie 2021. Accesat la 14 ianuarie 2023.
 ^ Jacopo Hosciuc: Campion pentru România, autotestmagazin.ro, George Drugescu, 15 decembrie 2021. Accesat la 14 ianuarie 2023
 ^ Pilotul român Jacopo Hosciuc, locul 3 la Northern Talent Cup. Sportescu.ro, Șerban Barbu, 22 iunie 2021. Accesat la 14 ianuarie 2023.